Hongyan kan syfta på följande platser:

Kina 

1. Hongyan (socken i Kina, Chongqing), 
2. Hongyan (socken i Kina, Hunan), 
3. Hongyan (socken i Kina, Sichuan, lat 26,85, long 102,72), 
4. Hongyan (socken i Kina, Sichuan, lat 29,99, long 103,18), 
5. Hongyan (socken i Kina, Sichuan, lat 32,07, long 103,12), 
6. Hongyan (socken i Kina, Sichuan, lat 31,14, long 104,01), 
7. Hongyan (socken i Kina, Sichuan, lat 30,35, long 106,83), 
8. Hongyan Zhen (socken i Kina), Yunnan, 
9. Hongyan (köpinghuvudort i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar